508